Лос Тараисес има више значења:

 Лос Тараисес (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Тараисес (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Тараисес (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Тараисес, Тараисес (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Тараисес (Виља Идалго), насеље у савезној држави Сонора у Мексику